Toponímia:
 Taizhou (Jiangsu), municipi de la província de Jiangsu, a la República Popular de la Xina
 Taizhou (Zhejiang), municipi de la província de Zhejiang, a la República Popular de la Xina